SQP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Starcke (Australia)